Przepychacz – narzędzie skrawające
 Przepychacz sanitarny